Kuhs steht für:
 Kuhs, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Kuhs ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Kuhs (* 1957), deutscher Chemiker, Naturforscher, Erfinder und Pilot
 Friedrich Kuhs (1856–1919), Wanderprediger und Begründer von freikirchlichen evangelischen Gemeinden 
 Joachim Kuhs (* 1956), deutscher Politiker
 Katharina Kuhs (* 1954), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Sprachlehrforscherin 

Siehe auch:
 Kus
 Kues
 Kuus
 Couze